Ел Колумпио има више значења:

 Ел Колумпио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Колумпио (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Колумпио, Серхио Наваро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Колумпио, Нуева Росита (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Колумпио (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Колумпио (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Колумпио (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Колумпио (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Колумпио (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колумпио (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колумпио (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колумпио (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колумпио (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колумпио, Гасолинера (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колумпио (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колумпио (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Колумпио (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Колумпио (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Колумпио (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Колумпио (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Колумпио, Километро 72 (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Колумпио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Колумпио (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Колумпио (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Колумпио (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Колумпио (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику